Landschaftskunst bedeutet
 den künstlerischen Umgang mit der Landschaft in den Bereichen Landschaftsmalerei (siehe auch Stadtlandschaft (Malerei)), Landschaftsfotografie, Land Art aber auch Kunstprojekte wie die Menschenlandschaft Berlin gehören dazu. In gewisser Weise kann auch der Landschaftsbau als Modellbau dazu gezählt werden.
 den künstlerischen Umgang mit der Landschaft im Bereich der Landschaftsgärtnerei, Gartenkunst bzw. dem Anlegen von Parkanlagen.